Besson kan syfta på:

 Besson (företag) – en tidigare tillverkaren av brassinstrument
 Luc Besson (1959–), en fransk filmregissör, producent och manusförfattare

Geografi

Frankrike 

 Besson, Allier, kommun i departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Les Bessons, kommun i departementet Lozère i regionen Occitanien,